Outer Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Outer Island (ö i Antarktis),

Bermuda 

 Outer Island (ö i Bermuda), Sandys, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar